Kunda může být:

 synonymum pro slovo píča, resp. vulva

v geografii
 Kunda (město v Estonsku) – město v Estonsku
 Kunda (vesnice v Estonsku) – vesnice v Estonsku
 Kunda (řeka) – estonská řeka
 Kundský záliv () – záliv na estonském pobřeží Finského zálivu v Baltském moři
 Kunda (Indie) – město v Indii, ve státě Uttarpradéš ()
 Kunda (Myanmar) – vesnice v Myanmaru
 Khunda – vesnice v Pákistánu
 Kunda (etnikum) – etnikum žijící na hranicích Zimbabwe
 Kalai Kunda nebo též Kalaikunda – letiště v indickém státě Západní Bengálsko ()
 Kunda – čínské letiště u Šanghaje; za čínsko-japonské války (1937–1945) bylo jedním z hlavních japonských letišť v oblasti.
 PA-61 Kunda – soukromé letiště v Pensylvánii

v kultuře
 Havan kunda (havana kuṇḍa – हवन कुण्ड) – v hinduismu rituální vykuřovací ohniště, kde se provádí obřad Agnihótra (Hóma)
 Touré Kunda – senegalská hudební skupina
 Jobarteh Kunda – afrokaribská hudební skupina
 Kunda Mountain – kniha Betsy Fosterové

příjmení osob
 Ziva Kunda – profesorka sociální psychologie na University of Waterloo
 George Kunda (1956–2012) – zambijský právník a politik, viceprezident Zambie v letech 2008–2011
 Chris Kunda – americký hráč baseballu, v roce 2006 hrál za tým New York Yankees
 Lezli Rubin-Kunda – izraelský umělec, performer
 Stanislav Kunda – slovenský psychiatr

jazyky 
 Kunda (jazyk) – jazyk používaný v Zimbabwe, Zambii a Mosambiku
 Kunda (dialekt) – dialekt budzaštiny, jazyku používaném v Demokratické republice Kongo

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení